Onderdistrict in Indonesië
 Kradenan (Blora), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Kradenan (Grobogan), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kradenan (Ambal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kradenan (Kaliwungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Kradenan (Kersana), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Kradenan (Mrebet), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Kradenan (Pekalongan Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Kradenan (Srumbung), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Kradenan (Sumpiuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Kradenan (Trucuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Kradenan (Palang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java